16-я армия (16 А) — объединение (армия) РККА, сформированное во время Гражданской войны в России. 

Приказом РВСР от 11 сентября 1918 года из Западного участка отрядов завесы был образован Западный район обороны, преобразованный 15 ноября 1918 года в Западную армию с подчинением главкому. С 19 февраля 1919 г. армия входила в состав Западного фронта, 13 марта 1919 года преобразована в Литовско-Белорусскую армию (армию Литовско-Белорусской ССР. С 9 июня 1919 — 16-я армия. 7 мая 1921 года управление 16-й армии было расформировано, а её войска перешли в подчинение фронту.

Состав (период) 
В состав 16-й армии входили:
 управление;
 2-я стрелковая дивизия (июнь — август 1920; октябрь 1920, декабрь 1920 — май 1921);
 2-я пограничная дивизия (июнь—июль 1919);
 4-я стрелковая дивизия (октябрь 1920 — май 1921);
 5-я стрелковая дивизия (декабрь 1920 — май 1921);
 6-я стрелковая дивизия (декабрь 1920; январь—март 1921);
 8-я стрелковая дивизия (январь — март 1919, июнь 1919 — май 1921);
 10-я стрелковая дивизия (март — сентябрь 1920, октябрь 1920 — январь 1921);
 16-я стрелковая дивизия (октябрь 1920, ноябрь 1920 — май 1921);
 17-я стрелковая дивизия (июнь 1919 — октябрь 1920, октябрь 1920 — июнь 1921);
 21-я стрелковая дивизия (май — июнь 1920);
 27-я стрелковая дивизия (июль — август 1920, октябрь 1920, декабрь 1920 — март 1921);
 29-я стрелковая дивизия (март — май 1920);
 48-я стрелковая дивизия (август — декабрь 1920);
 52-я стрелковая дивизия (ноябрь 1918 — март 1919, июнь—нояб. 1919);
 56-я стрелковая дивизия (сентябрь 1920);
 57-я стрелковая дивизия (март — май 1920, октябрь — нояб. 1920);
 Латышская стрелковая дивизия (сентябрь 1919);
 Литовская стрелковая дивизия (ноябрь 1918 — март 1919);
 Отдельная стрелковая дивизия войск ВОХР (август — октябрь 1920);
 10-я Кубанская кавалерийская дивизия (ноябрь — декабрь 1920).

В октябре 1920 года в состав армии вошли все войска 4-й армии, в декабре 1920 года с её управлением было слито управление 3-й армии.

Боевые действия 
В ноябре 1918 года — январе 1919 года 16-я армия действовала против германских войск, освобождая  территорию Белоруссии и Литвы. 

Летом 1919 года вела бои против польской армии, отступала на паневежско-молодечненском и минском направлениях. В середине сентября заняла оборону на реке Березина, удерживая Гомельский железнодорожный узел. В марте — апреле 1920 года предприняла несколько безуспешных попыток возвратить захваченный польскими войсками Мозырь. В апреле, во время начавшегося общего наступления противника, части 16-й армии отошли на левый берег Березины и оставили город Речица.

Во время Майской операции (1920) Западного фронта 16-я армия форсировала Березину и заняла плацдарм на её правом берегу, затем была вынуждена отойти. В период Июльской операции (1920) Западного фронта заняла Игумен, Бобруйск, оказала содействие 3-й армии в освобождении Минска, форсировала реку Шара, освободила Барановичи, Слоним, Волковыск, Брест-Литовск. Во время Варшавской операции (1920) в начале августа форсировала Западный Буг и продвинулась к Висле, выйдя на подступы к Варшаве. В результате контрнаступления польской армии, начавшегося в середине августа 1920 г., вынуждена была отступить с территории Польши с тяжёлыми арьергардными боями.

В сентябре — октябре армия прикрыла направления Волковыск — Барановичи — Бобруйск — Минск и закрепилась на рубеже рек Шара и Ясельда. В ноябре—декабре 1920 года вела борьбу с формированиями С. Н. Булак-Балаховича.

Командование 

Командующие:

 А. Е. Снесарев (15 ноября 1918 — 13 марта 1919),
 Ф. К. Миронов (врид, 9 — 14 июня 1919),
 А. В. Новиков (14 июня — 22 июля 1919),
 В. П. Глаголев (22 июля — 14 августа 1919),
 Н. В. Соллогуб (14 августа 1919 — 21 сентября 1920),
 А. И. Кук (26 сентября 1920 — 24 апреля 1921),
 Е. А. Шиловский (врид 24 апреля — 7 мая 1921).

Члены РВС:

 А. М. Пыжев (15 ноября 1918 — 13 марта 1919, 9 — 22 июня 1919),
 И. Я. Алибегов (15 ноября — 18 дек. 1918),
 С. Я. Бобинский (22 ноября — 31 дек. 1918),
 В. С. Селезнёв (18 декабря 1918 — 13 марта 1919, 9 июня — 18 июля 1919),
 Ф. Ф. Норвид (10 — 13 марта 1919),
 С. И. Бродовский (9 — 22 июня 1919),
 В. М. Смирнов (18 июля — 29 сентябрь 1919),
 И. С. Уншлихт (21 июня — 11 декабря 1919),
 Г. К. Орджоникидзе (16 июля — 1 октября 1919),
 А. Ч. Дауман (14 октября 1919 — 1 августа 1920),
 А. Г. Шляпников (13 ноября 1919 — 1 февраля 1920),
 В. М. Мулин (25 марта 1920 — 14 апреля 1921),
 Г. Л. Пятаков (2 июня — 16 октября 1920, 30 ноября — 25 декабря 1920),
 А. М. Орехов (30 ноября — 24 декабря 1920),
 А. Я. Эстрин (14 апреля — 7 мая 1921).

Начальники штаба:

 А. В. Новиков (15 ноября 1918 — 13 марта 1919, 9 — 14 июня 1919),
 В. В. Сергеев (14 июня — 10 сентября 1919),
 В. Л. Баранович (10 — 28 сентября 1919),
 П. А. Мей (врид, 28 сентябрь — 9 октябрь 1919),
 М. А. Баторский (9 октября 1919 — 10 октября 1920),
 Е. А. Шиловский (10 октября 1920 — 24 апреля 1921),
 Н. Е. Варфоломеев (врид, 24 апреля — 7 мая 1921).

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. : Советская энциклопедия, 1983.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. ЦГАСА, 1991 c 348—350

Советские армии во время Гражданской войны